KOI-13 b — экзопланета, открытая в 2011 году у звезды KOI-13 в созвездии Лиры.

Экзопланета KOI-13 b была открыта космическим телескопом Кеплер в 2011 году, с помощью метода транзитной фотометрии, основанного на наблюдениях за прохождением экзопланеты на фоне звезды.

Родная звезда 

KOI-13 — двойная звезда в созвездии Лиры, на расстоянии около 627 парсек от Земли. Вокруг звезды обращается, как минимум одна экзопланета. Главная компонента — KOI-13 А, представляет собой звезду типа белый карлик с температурой поверхности 8511 °К. Радиус и масса Kepler-38 А больше в 2,55 и 2,05 раза солнечного соответственно. Второй компонент — KOI-13 B, предположительно представляет собой звезду типа белый карлик. Радиус и масса Kepler-38 B составляет всего 2,38 и 1,95 от радиуса и массы Солнца соответственно.

См. также 
 Kepler-12
 Список экзопланет, открытых в 2011 году
 Горячий юпитер

Примечания

Статьи

Каталоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экзопланеты по алфавиту
Экзопланеты, открытые в 2011 году
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Горячие юпитеры